São João do Pacuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João do Pacuí (ort), Minas Gerais, 
 São João do Pacuí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar